Acis and Galatea steht für:

 Acis and Galatea, Masque von Georg Friedrich Händel
 Acis et Galatée, Oper von Jean-Baptiste Lully